Tratado de Londres son varios tratados que refieren en su nombre a la ciudad de Londres: 

 Tratado de Londres (1359), por el que se cedía el occidente francés a Inglaterra. Sería repudiado por los Estados Generales en París, el 19 de mayo de 1359.
 Tratado de Londres (1518), pacto de no agresión y defensa mutua acordado por las potencias europeas de religión cristiana para oponerse al avance del Imperio otomano.
 Tratado de Londres (1604), firmado entre el Reino de Inglaterra y España, por el que se puso fin a la guerra anglo-española de 1585-1604. 
 Tratado de Londres (1624), alianza militar pactada entre Inglaterra y las Provincias Unidas de los Países Bajos en el contexto de la guerra de Flandes. 
 Tratado de Londres (1718), por el que se formó la Cuádruple Alianza.
 Tratado de Londres (1818) entre el Reino de Gran Bretaña y Estados Unidos para definir parte de su frontera común.
 Tratado de Londres (1827) entre el Reino Unido, Francia y Rusia para poner fin a la intervención turca en Grecia.
 Tratado de Londres (1832) entre Reino Unido, Francia y Rusia, que suponía la creación del Reino de Grecia, garantizando su independencia.
 Tratado de Londres (1839) reconociendo la independencia y neutralidad de Bélgica.
 Tratado de Londres (1864) por el que Grecia se anexionaba las islas Jónicas.
 Tratado de Londres (1867) por el que se garantizaba la neutralidad de Luxemburgo.
 Tratado de Londres (1890) por el que se establecen las fronteras definitivas de Angola y Mozambique.
 Tratado de Londres (1913) que ponía fin a la Primera Guerra de los Balcanes.
 Tratado de Londres (1915) entre la Entente e Italia.
 Tratado de Londres (1922), también conocido como Tratado Anglo-Irlandés, por el que se concedía la independencia a Irlanda.
 Tratado de Londres (1946) que ponía fin al mandato británico en Transjordania.
 Tratado de Londres (1949) por el que se creaba el Consejo de Europa.